

Geografia

Francia 
 Trimbach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Trimbach – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)

Pagine correlate 
 Triembach-au-Val, già Triembach – comune francese nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)